10 Anos é o oitavo álbum ao vivo da dupla Jorge & Mateus, lançado em 11 de novembro de 2016 pela Som Livre.

Antecedentes e gravação 
O álbum celebra a primeira década de carreira da dupla e conta a sua história através dos grandes sucessos que foram lançados. Foi gravado no Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília, com um público de mais de 50 mil pessoas.

Lista de Faixas

Músicos participantes
 Marciano Santos (Brigadeiro) - teclados
 Wilker Leal - baixo
 Ney Quiñonero - guitarra
 Luiz Alves - violão e viola
 João Carlos Alcântara (Biduca) - bateria
 Junior Campi - percussão
 Reniones Dias (Tiago) e Maestro Pinocchio - acordeom

Desempenho nas paradas 

Álbuns de 2016
Álbuns de Jorge & Mateus
Álbuns produzidos por Dudu Borges
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Som Livre